Constantin Dumitrescu se poate referi la:
Constantin Dumitrescu (ciclist), ciclist român, câștigător de 3 ori a Turului României
Constantin Dumitrescu (sportiv), boxer român laureat cu bronz la Melbourne 1956
Constantin Dumitrescu (senator), senator în legislatura 1990-1992
Constantin Dumitrescu (matematician), matematician român 
 Constantin Dumitrescu (sculptor medalist)
 Constantin Dumitrescu (Turcu) (1868-1935), general român